PNAC pode ser:
 Política Nacional de Aviação Civil, que prevê ações estratégicas para a aviação civil brasileira.
 Programa Nacional para as Alterações Climáticas, um projeto ambiental português.
 Projeto para o Novo Século Americano (1997 - 2006), think tank neoconservador americano,  cujo objetivo era promover a liderança mundial dos Estados Unidos.

Desambiguação